Aucasaurus garridoi (arn. "lagarto de Auca de Alberto Garrido") es la única especie conocida del género extinto Aucasaurus de dinosaurio terópodo abelisáurido que vivió a finales del Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, durante el Campaniense, en lo que es hoy Sudamérica. El ejemplar holotipo es MCF-PVPH-236, un esqueleto casi completo y articulado desde el cráneo hasta la sección media de la cola.

Descripción 

Aucasaurus caminaba de modo bípedo, su longitud estimada es de 7 metros y 2,4 de altura con un peso de alrededor 700 kg. Es considerablemente más pequeño que su pariente Carnotaurus, aunque sus brazos eran más largos. Sus restos fósiles fueron hallados en Argentina. Fue encontrado junto a los restos de una importante nidada de saurópodos, por lo que se piensa que depredaba a las crías y jóvenes del lugar. Los restos fósiles del aucasaurio hallados en marzo de 1999, en la localidad fosilífera apodada Auca Mahuevo, en la provincia de Neuquén, a 40 kilómetros al sur del volcán Auca Mahuida.

Su esqueleto está casi completo llegando hasta la vértebra caudal 13 y otras vértebras caudales sueltas, siendo uno de los abelisáuridos mejor conservados, lo que permitió que se tenga una visión completa de cómo eran. Pero su cráneo se encuentra muy dañado, por lo que algunos paleontólogos piensan que murió en una espectacular lucha. Sobre los arcos superciliares poseía dos pequeñas protuberancias, más pequeñas que la del Carnotaurus que no llegaban a ser cuernos. Igual que este poseía miembros posteriores largos y poderosos, por lo que debió ser un gran corredor. Comparado con Carnotaurus, al que esta estrechamente emparentado, los miembros delanteros son más largos, pero comparten la inusual conformación con este, el cráneo es más largo. El espécimen muestra impresiones de tejido blando a la altura de la región pélvica. La fusión de la escápula con el coracoides, de la tibia con los metatarsianos proximales y la obliteración de la sutura neuro-central indican que el ejemplar era un adulto de su especie.

Descubrimiento e investigación 

El fósil de Aucasaurus se encontró en sedimentos del Campaniano pertenecientes al Miembro Anacleto de la Formación Río Colorado, en la Provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina. En marzo de 1999, una expedición conjunta del Museo Municipal "Carmen Funes" y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles recuperó un casi completo y articulado esqueleto de un terópodo grande en el sitio de Auca Mahuevo, famoso por sus huevos de saurópodos. A pesar de ser 30% más pequeño, es notablemente similar a Carnotaurus. No obstante, la combinación única de caracteres distingue el nuevo esqueleto de Carnotaurus. El nuevo género fue nombrado en 2002 por Rodolfo Coria, Luis Chiappe y Lowell Dingus, en una comunicación rápida.

Significado del nombre 
El nombre de la especie proviene del mapudungun Auca, en referencia a Auca Mahuevo, el lugar fósil donde estaba el espécimen encontrado; saurus sufijo en griego muy común en dinosaurios que significa "lagarto". La especie A. garridoi se le dio en homenaje al Sr. Alberto Garrido, que descubrió el holotipo.

Clasificación 

En la descripción original se lo colocó dentro de los carnotaurínidos y comparándolo con el carnotauro posee el hocico más bajo y largo con la ventana anterorbital externa con diferencias en el margen ventral y horizontal, una completa exposición lateral de la ventana maxilar, una abultamiento frontal más bien que de cuernos, y del contorno sigmoideo del margen dentigeno del maxilar; posee diferencias en la región postcranial con Carnotaurus incluyendo un proceso coracoide menos desarrollado; miembros posteriores relativamente largos, un húmero con el eje delgado, comprimido craneocaudalmente y los cóndilos bien desarrollados, el radio proximal carece proceso cubital enganchado, y los hombros que tienen canales hermales dorsal abiertos. En 2015 Filippi et al. en la descripción de Viavenator crearon un nuevo clado, Furileusauria que incluye a los Brachyrostra más avanzados y colocando a Aucasaurus y Abelisaurus en la subfamilia Abelisaurinae, dejando a Carnotaurus solo en Carnotaurinae por lo que la tribu Carnotaurini que compartía con Aucasaurus quedaría monotípica y redundante.

En la cultura popular 
Aparece en la serie para televisión Dinosaur Planet donde se representa como un cazador de manadas y que atacaba a un Saltasaurus. En el episodio, la lesión en la cabeza descubierta en el espécimen tipo fue interpretado como ser aplastado por un tropiezo del saurópodo.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 
 Aucasaurus en The Theropod Database (en inglés) 
 Aucasaurus dentro de Abelisauridae en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Aucasaurus en Dinosaurier-web (en alemán)
 Aucasaurus en the Theropod Database (en inglés)

Abelisauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur
Animales extintos descritos en 2002
Garridoi